Osoby o tym nazwisku:
 Hieronim Chmielecki – polski szlachcic, urzędnik i poseł na Sejm
 Stefan Chmielecki – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy
 Tymon Tytus Chmielecki – rzymskokatolicki duchowny i dyplomata
 Feliks W. Kres (wł. Witold Chmielecki) – polski pisarz fantasy